Анисимовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Анисимовская волость — в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии.
 Анисимовская волость — в составе Чердынского уезда Пермской губернии.